Le tournoi de tennis du Japon est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2013, classée en catégorie International, se dispute à Osaka du 7 au .

Samantha Stosur remporte le simple dames. En finale, elle bat Eugenie Bouchard, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Kristina Mladenovic et Flavia Pennetta.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Japon
 Saison 2013 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2013
Japon
Sport au Japon en 2013
Tennis en octobre 2013
Événement sportif à Osaka